Бешкент может означать:

Населённые пункты 
Киргизия
 Бешкент —  село в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.

Таджикистан
 Бешкент —  село в районе Носири Хисрав Хатлонской области Таджикистана.

Узбекистан
 Бешкент — город в Кашкадарьинской области Узбекистана.

Спорт 
 «Бешкент» — советский футбольный клуб из Бешкента.